Abriojos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Centaurea calcitrapa; o
 el nombre común de la planta Carthamus lanatus. 
 el nombre común de la planta '''''Genista scorpius